STO est un sigle pouvant désigner :
 , durant la Seconde Guerre mondiale ;
 Security Token Offering : proposition financière reposant sur un actif numérique échangeable dans une blockchain ;
 Société de transport de l'Outaouais, à Gatineau (Québec) ;
 STO, un ancien groupe de rock français ;
 titanate de strontium SrTiO3, un matériau utilisé notamment en microélectronique ;
 STO, une technique de catch ;
 Sto, une entreprise spécialisée dans les matériaux de construction et la fabrication de peintures et d'enduits ;
 Sto, un pseudonyme utilisé par l'auteur et acteur italien Sergio Tofano.
 Lamborghini Huracán STO, une automobile produite par Lamborghini

Notes et références